Goz ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Goz, ein normannischer Adliger des 11. Jahrhunderts
 Abram Rafailowitsch Goz (1882–1940), ein russischer Revolutionär

goz steht für:
 Gozarkhani (ISO-639-3-Code), gefährdete iranische Sprache im Iran

GOZ steht für:
 Gebührenordnung für Zahnärzte, deutsche Rechtsverordnung, die die Vergütung von zahnärztlichen Leistungen regelt
 Gosudarstvennyy Obukhovskiy Zavod, eines der größten Unternehmen der russischen bzw. sowjetischen Rüstungsindustrie, siehe Obuchow-Werk
 Flughafen Gorna Orjachowiza (IATA-Code), bulgarischer Flughafen
 Grozny Avia (ICAO-Code), nationale Fluggesellschaft der Republik Tschetschenien

Siehe auch:
 Göz

Abkürzung